

Patronyme 

(par ordre alphabétique)
 Archibald Joseph Cronin (1896-1981), écrivain britannique ;
 Caitlin Cronin (1995-), rameuse d'aviron australienne ;
 Damian Cronin (1963-), joueur écossais de rugby à XV ;
 Elizabeth Cronin (1879-1956), chanteuse irlandaise de musique traditionnelle ;
 James Cronin (1990-), joueur irlandais de rugby à XV ;
 James Watson Cronin (1931-2016), physicien américain, prix Nobel de physique en 1980 ;
 Janes Cronin (1922-2018), scientifique américaine ;
 Joseph Edward Cronin (1906-1984), joueur de football américain ;
 Justin Cronin (né en 1962), écrivain américain ;
 Keith Cronin (1986-), pilote de rallye irlandais ;
 Laurel Cronin (1939-1992), actrice américaine ;
 Michael Cronin (1907-1987), écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 Michael Cronin (1942-), acteur britannique ;
 Michael William Cronin (1951-), joueur australien de rugby à XIII ;
 Paddy Cronin (1925-2014), violoniste irlandais ; 
 Patrick Henry Cronin (1846-1889), nationaliste irlandais ;
 Sam Cronin (1986-), joueur de football américain ;
 Sean Cronin (1986-), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Steve Cronin (1983-), joueur de football américain ;
 Vincent Cronin (1924-2011), écrivain et biographe britannique.

Prénom 
 Cronin est une variante du prénom irlandais Cronan.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom